Windelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Windelbach (Amdorfbach), rechter Zufluss des Amdorfbachs bei Burg, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Windelbach (Vers), linker Zufluss der Vers vor Reimershausen, Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Windelsbach (Begriffsklärung)